A kamándzsa vagy kamānča, kemençe, kaman stb. (perzsa کمانچه = ’íjacska’ vagy ’vonó’) hangszernevek Iránban, Közép-Ázsiában, a Közel-Keleten, Délkelet-Európában és Észak-Afrikában különféle vonós hangszereket jelölnek.

 kamānča, kamándzsa: félgömb testformájú nyárshegedű Iránban, Közép-Ázsiában, a Közel-Keleten
 kamándzsa: Egyiptomban, Észak-Afrikában az európai hegedű perzsa eredetű arab elnevezése 
 kemençe: rövid nyakú vonós hangszerek Törökországban
 karadeniz kemençe: a pontoszi líra török megfelelője

Vonós hangszerek